Прову́лок Шевче́нка — назва провулків у багатьох населених пунктах України.

 Провулок Шевченка — провулок у місті Дніпро.
 У місті Київ:
 провулок Шевченка — провулок у Дарницькому районі (Бортничі);
 провулок Шевченка — провулок у Солом'янському районі (Жуляни).
 Провулок Шевченка — провулок у місті Миколаїв.
 Провулок Шевченка — провулок у місті Полтава.
 Провулок Шевченка — провулок у місті Ужгород.
 Провулок Шевченка — провулок у місті Херсон.
 Провулок Шевченка — провулок у місті Хмельницький.
 Провулок Шевченка — провулок у місті Чернігів.

 Провулок Шевченка — зниклий провулок в Києві, існував у місцевості Біличі.

Див. також 
 Провулок Тараса Шевченка